Рудяк Євген Георгійович (1908—1991) — радянський конструктор артилерійських та ракетних систем. Герой Соціалістичної Праці. Лауреат Ленінської премії.
 Рудяк Тимофій Ярославович (1978—2022) — лейтенант Збройних смл України, учасник російсько-української війни.
 Рудяк Юрій Аронович (* 1960) — український вчений у галузі експериментальної механіки, доктор технічних наук, професор.